Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Family Circle Cup 2007 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2007
2007